Alla ricerca di Nemo – film d'animazione della Pixar del 2003
Alla ricerca di Nemo – media franchise della Pixar
Alla ricerca di Nemo – videogioco per PlayStation 2 del 2003
Alla ricerca di Nemo – manga di Ryuichi Hoshino del 2006